Schöne neue Welt ist eine von ECO Media und für das ZDF produzierte und am 19. Juni 2016, 23.30 Uhr gesendete 60 minütige Dokumentation, die sich mit den Fortschritten von Computer- oder Gentechnologie beschäftigt. Als Verantwortlich für den Film werden Angela Andersen und Claus Kleber angegeben. Für die Dokumentation wurde in den USA, im Silicon Valley gedreht. Interviewt wurden u. a. Astro Teller, der Enkelsohn von Edward Teller, der Leiter der Google Forschungsabteilung Google X, Jennifer Doudna, eine Forscherin im Bereich Genetik an der Universität Berkeley.

Weblinks 
 Link zur Sendung (ZDF Presseportal, abgerufen am 26. September 2021)
 

Dokumentarfilm
Filmtitel 2016
Fernsehfilm
Fernsehsendung (ZDF)